Гонка в мэдисоне в велоспорте среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошла 19 августа. Приняли участие 16 команд из разных стран по два человека.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр